Blek puede hacer referencia a:

 Blek le Rat, artista francés de grafiti.  
 Bleck La Rata, artista español de grafiti.